

Cinema 
 Monica – film del 2022 diretto da Andrea Pallaoro

Persone 
Monica – cantante statunitense
Mônica (Mônica Hickmann Alves) – calciatrice brasiliana

Agnes Monica, conosciuta anche con il nome d'arte Agnez Mo – cantautrice, ballerina e attrice indonesiana
Salvo Monica – scultore italiano

Altro 
Monica – nome proprio di persona italiano femminile
833 Monica – asteroide della fascia principale
Monica di Cagliari e Monica di Sardegna superiore – vini DOC prodotti con uve del vitigno Monica
Monica – singolo di Myss Keta del 2018
Monica – forma di melodia o forma di ballo in barocco italiano